Sölle oder Soelle ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Hartmann-Soelle (1898–1986), deutsche Malerin und Keramikerin
 Dorothee Sölle (1929–2003), deutsche Theologin
 Horst Sölle (1924–2016), deutscher Politiker

Sölle ist die Mehrzahl des Landschaftselements Soll bzw. Söll, siehe Söll (Teich)